Involuntary manslaughter bezeichnet:
 Involuntary manslaughter (England und Wales), einen Straftatbestand in England und Wales
 Involuntary manslaughter (Vereinigte Staaten), einen Straftatbestand in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Tötungsdelikte